Montestruc est un nom propre qui peut désigner :
 Montestruc-sur-Gers, commune française du département du Gers.
 Côtes-de-montestruc, ancien vin de pays de zone français, auparavant produit dans la zone Ténarèze, autour de Montestruc-sur-Gers.